TLK est une abréviation signifiant :
 terrace, ledge, kink, voir Modèle TLK.

TLK est aussi une marque commerciale :
 TLK Games